Тронка

 Тронка — посёлок в Березанском районе Николаевской области Украины.
 Тронка, Франческо Паоло (род. 1952) — итальянский юрист и политик, комиссар-префект Рима.

Художественные произведения 
 «Тронка» — роман в новеллах, написанный в 1963 году украинским советским писателем Оле́сем Гонча́ром. Роман был удостоен Ленинской премии (1964).
 «Тронка» — фильм, снятый на Киностудии им. А.Довженко в 1971 году.